Хан (, ) — ленне володіння  самурайського роду на чолі з даймьо у період Едо (1603-1867).

Перелік хан 
Хани подані за регіонами, у напрямку з півночі на південь. У таблицях представлені японське написання ханів, їхні правлячі самурайські роди, фінансова і військова потужність хану у графі дохід (, кокудака), статус хану та його правителя-даймьо у ієрахічній системі сьоґунат Едо (класифікація за рівнем наближеності до роду Токуґава: сінпан , фудай і тодзама). Також подані назви місць, яке мусив займати правитель хан кожного хан під час аудієнції з сьоґуном або на зборах васалів (янаґінома, обірома, тайканннома, оорока) і ранг даймьо відповідно до статусу його резиденції чи володінь — володарі ставки (, дзін'я)  замку (, дзьосю), чи провінції (, кокусю і , кунімоті). Вказано період існування ханів, їх місцерозташування у історичних провінціях, а також відповідність сучасним адміністративним одиницям — префектурам.

Земля Едзо

Регіон Тохоку

Регіони Хокуріку і Косін'ецу

Кюсю 
Протягом періоду Едо на Кюсю існувало 36 ханів. Лише 8 з них мали статус фудай; решта належали до найнижчої категорії володарів тодзама.  Найбільшим ханом був південний Сацума-хан, яким керували тодзама з роду Сімадзу. Річний дохід цього хану становив 770 000 коку. Іншими великими ханами, дохід яких перевищував 100 000 коку, були західний Кумамото-хан роду Хосокава (540 000 коку), північний Фукуока-хан роду Курода (473 000 коку), північно-західний Саґа-хан роду Набесіма (357 000 коку), північно-західний Куруме-хан роду Аріма (210 000 коку), північно-східний Кокура-хан роду Оґасавара (150 000 коку), північно-західний Янаґава-хан роду Татібана (109 000 коку), північно-східний Накацу-хан роду Окудайра (100 000 коку) та північний Цусіма-хан роду Со (100 000 коку). Усі ці роди, за винятком Оґасавари й Окудайри, належали до категорії тодзама.

 Дохід: коку

  сімпан
  фудай
  тодзама

 П: володар провінції (国主)
 З: володар замку (城主)
 Т: володар табору (陣屋)

Шікоку

Примітки

Див. також 
 Ханські фракції

Джерела та література

Посилання 
  Список трьохсот ханів періоду Едо
  Карти усіх хан
  Списки хан Японії

Період Едо